One Life Stand — четвёртый студийный альбом британской группы Hot Chip, цифровой релиз которого состоялся 1 февраля 2010 года. На физических носителях выпущен компанией EMI в Великобритании 8 февраля и на следующий день на лейбле Astralwerks в США. Интернет-релиз одноимённого первого сингла состоялся 30 ноября 2009 года через iTunes Store. По словам вокалиста Алексиса Тейлора, это «самая тёплая и душевная запись, которую мы когда-либо делали».

Список композиций 
 «Thieves in the Night» — 6:09
 «Hand Me Down Your Love» — 4:33
 «I Feel Better» — 4:41
 «One Life Stand» — 5:23
 «Brothers» — 4:21
 «Slush» — 6:29
 «Alley Cats» — 5:21
 «We Have Love» — 4:28
 «Keep Quiet» — 4:02
 «Take It In» — 4:10

Подарочное издание 
UK/Europe Bonus DVD
 «Brothers» — Short Film
 «One Pure Thought» (Live in Brixton 2008)
 «Alley Cats» (Live in Brixton 2008)
 «No Fit State» (Live in Brixton 2008)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 One Life Stand (все издания) на сайте Discogs

Альбомы электронной музыки
Альбомы Astralwerks